Elena Soboleva – atleta russa
 Elena Soboleva – sciatrice russa
 Evgenija Soboleva – pallanuotista russa
 Marina Soboleva – ex schermitrice sovietica
 Natal'ja Soboleva – snowboarder russa